Chiesa di Sant'Angela Merici – chiesa di Brescia
 Chiesa di Sant'Angela Merici – chiesa di Castellammare del Golfo
 Chiesa di Sant'Angela Merici – chiesa di Milano
 Chiesa di Sant'Angela Merici – chiesa di Roma